Kolbenova může být 

 stanice metra Kolbenova v Praze
 ulice Kolbenova ve Vysočanech a Hloubětíně na Praze 9 a 14